Бокойна:

 Бокойна — главный город муниципалитета Бокойна в Мексике, входит в штат Чиуауа.
 Бокойна — муниципалитет в Мексике, входит в штат Чиуауа.